Sierra Morena (cim), muntanya fronterera entre Aragó i França
 Serra Morena (el Pont d'Armentera), serra als municipis del Pont d'Armentera (Alt Camp) i Pontils (Conca de Barberà)
 Serra Morena (Sant Sadurní d'Osormort), serra als municipis de Sant Sadurní d'Osormort i Viladrau (Osona)
 Sierra Morena, serra de la Meseta Central